Passport er det engelske ord for pas (legitimation).

Passport kan også referere til:
 Passport (band) – en dansk rockgruppe
 Passport (bilmærke) – et canadisk bilmærke